

104 км — селище, Томський район, Томська область

104 км — колійний пост Конотопської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці.
 104 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Куп'янської дирекції Південної залізниці.
 104 км — пасажирський залізничний зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці